Туфани има више значења:

 Туфани (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Туфани (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији